E410 oder E-410 steht für:
 Die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer von Carubin (Johannisbrotkernmehl)
 Ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-410
 DB-Baureihe E 410, eine Einheitselektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn

Abkürzung